Xiquila kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xiquila, Mariano Escobedo, ort, Veracruz, 
 Xiquila, Soledad Atzompa, ort, Veracruz,